Szwajcaria:
 Berno – kanton
 Berno – miasto w kantonie Berno
 Berno – stacja kolejowa w Bernie
 Berno – dawny okręg (Amtsbezirk)

Osoby:
 Piotr Berno – szwajcarski błogosławiony

Inne:
 Berno-Belp – port lotniczy w Szwajcarii

Zobacz też:
 Bern
 Brno